Wolf Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wolf Lake (Michigan)
Wolf Lake (Minnesota)

Of naar
Wolf Lake (film), een film uit 1980
Wolf Lake (televisieserie), een televisieserie uit 2001